Castro — conjunto de povoados pré-históricos da Península Ibérica
Castro (Roma Antiga) — termo arquitetônico
A Castro — tragédia clássica portuguesa de António Ferreira
Castro (apelido)

Geografia 
Castro (Viterbo) — comuna italiana da região Lácio
Castro (Bérgamo) — comuna italiana da rregião Lombardia
Castro (Lecce) — comuna italiana da região Apúlia
Castro (Paraná) — município do estado do Paraná, Brasil
Castro (Chile) — cidade do Chile
Castro (São Francisco) — bairro em São Francisco, Estados Unidos
Castro Valley — região do estado da Califórnia, Estados Unidos

História 
 Ducado de Castro
 Conde de Castro
 Cultura castreja

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de sobrenomes